Arom kan syfta på:

Aromämne – används för att ge smak och doft åt livsmedel
Arom (fysik) – ett kvanttal inom partikelfysiken
Arom –  ett samarbete mellan smak-, lukt- och känselsinnet, se smakupplevelse